Seabrook (Nova Hampshire)
 Seabrook (Texas)
 Seabrook Farms, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Seabrook Island, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.
 Lanham-Seabrook, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland.